Подольский рабочий:
 Подольский рабочий — советский бронепоезд времён Великой Отечественной войны.
 Подольский рабочий — общественно-политическая газета Подольска. Издаётся с 1917 года.